zebracsiga (Zebrina detrita), a csavarcsigák (Enidae) családjába tartozó, Magyarországon is őshonos szárazföldi tüdős csigafaj
 zebracsiga (Neritina natalensis sp. Zebra), a bödöncsigák (Neritidae) családjába tartozó édesvízi csigafaj (természetes élőhelye Közép-Afrika), amely az akvarisztikában népszerű